Queen + Adam Lambert 2016 Summer Festival Tour — річний стадіонно-фестивальний літній тур британського рок-гурту «Queen» і американського співака Адама Ламберта. Тур розпочався 20 травня 2016 року в Лісабоні, Португалія, у парку Бела Віста і продовжувався по всій Європі до його завершення 25 червня 2016 року в Падуї, Італія на Віллі Контаріні. Потім гурт гастролював по всій Азії, починаючи з Тель-Авіва, Ізраїль, парку Яркон 12 вересня 2016 року, відвідав Гран-Прі Сінгапуру Формули-1 17 вересня 2016 року на трасі Marina Bay Street і завершив 30 вересня 2016 року в Бангкоку, Таїланд, на Impact Arena.

Передумови 
Після успіху їхнього останнього світового турне, гурт оголосив про літні фестивальні виступи на концерті Rock in Rio в Лісабоні, Шведському рок-фестивалі і Фестивалі острова Вайт. А також анонсували азіатські виступи пізніше, включаючи концерт на Формулі-1 сінгапурського Гран-Прі, де вони виступали на автодромі Marina Bay Street Circuit, поряд з такими артистами як Голзі, Imagine Dragons і Кайлі Міноуг.

Сет-лист 
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Лісабон і Барселона
| content =
 «Flash (tape)»
 «The Hero»
 «Hammer to Fall»
 «Seven Seas of Rhye»
 «Stone Cold Crazy»
 «Fat Bottomed Girls»
 «Play the Game»
 «Killer Queen»
 «I Want To Break Free»
 «Somebody to Love»
 «Love of My Life»
 «These Are the Days of Our Lives»
 «Drum Battle»
 «Under Pressure»
 «Crazy Little Thing Called Love»
 «Don't Stop Me Now»
 «Another One Bites The Dust»
 «I Want It All»
 «Who Wants to Live Forever»
 «Last Horizon»
 «Guitar Solo»
 «Tie Your Mother Down»
 «The Show Must Go On»
 «Bohemian Rhapsody»
 «Radio Ga Ga»
Виступ на біс
 «We Will Rock You»
 «We Are The Champions»
 «God Save the Queen (tape)»
Примітки:
 У Лісабоні «Radio Ga Ga» виконувалася на біс.
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Лінц і Кельн
| content =
"One Vision"
"Hammer to Fall"
"Seven Seas of Rhye"
"Stone Cold Crazy"
"Fat Bottomed Girls"
"Play the Game"
"Killer Queen"
"I Want To Break Free"
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"These Are the Days of Our Lives"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love"
"Don't Stop Me Now"
"Another One Bites The Dust"
"I Want It All"
"Who Wants to Live Forever"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Tie Your Mother Down"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
"God Save the Queen (tape)"
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Еллінг і Гельсінкі
| content =
"One Vision"
"Hammer to Fall"
"Seven Seas of Rhye"
"Stone Cold Crazy"
"Another One Bites The Dust"
"Fat Bottomed Girls"
"Play the Game"
"Killer Queen"
"Don't Stop Me Now"
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"These Are the Days of Our Lives"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love"
"I Want To Break Free"
"I Want It All"
"Who Wants to Live Forever"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Tie Your Mother Down"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
"God Save the Queen (tape)"
Примітки:
У Гельсінках «Who Wants to Live Forever» не виконувалася.
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Таллінн і Сельвесборг
| content =
"One Vision"
"Hammer to Fall"
"Seven Seas of Rhye"
"Stone Cold Crazy"
"Another One Bites The Dust"
"Fat Bottomed Girls"
"Play the Game"
"Killer Queen"
"Don't Stop Me Now"
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"A Kind of Magic"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love"
"I Want To Break Free"
"I Want It All"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Tie Your Mother Down"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
"God Save the Queen (tape)"
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Ньюпорт, Брюссель, Цюрих і Освенцим
| content =
"One Vision"
"Hammer to Fall"
"Seven Seas of Rhye"
"Stone Cold Crazy"
"Another One Bites The Dust"
"Fat Bottomed Girls"
"Play the Game"
"Killer Queen"
"Don't Stop Me Now"
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"A Kind of Magic"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love"
"I Want To Break Free"
"I Want It All"
"Who Wants to Live Forever"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Tie Your Mother Down"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
"God Save the Queen (tape)"
Примітки:
В Освенцимі «Drum Battle» не була зіграна через сильний дощ.
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Бухарест, Софія і Падуя
| content =
"Flash (tape)"
"The Hero"
"One Vision"
"Hammer to Fall"
"Seven Seas of Rhye"
"Stone Cold Crazy"
"Another One Bites The Dust"
"Fat Bottomed Girls"
"Play the Game"
"Killer Queen"
"Don't Stop Me Now"
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"A Kind of Magic"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love"
"I Want To Break Free"
"I Want It All"
"Who Wants to Live Forever"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Tie Your Mother Down"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
"God Save the Queen (tape)"
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Тель-Авів
| content =
"Seven Seas of Rhye" 
"Keep Yourself Alive" 
"Hammer to Fall" 
"Stone Cold Crazy"
"Fat Bottomed Girls"
"Don't Stop Me Now"
"Killer Queen" 
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"These Are the Days of Our Lives"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love" 
"Dragon Attack 
"Another One Bites The Dust"
"I Want It All"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Who Wants to Live Forever"
"The Show Must Go On"
"Tie Your Mother Down"
"I Want To Break Free"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
"God Save the Queen (tape)
}}
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 75%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = Сінгапур 
| content =
"Seven Seas of Rhye"
"Hammer to Fall" 
"Stone Cold Crazy"
"Fat Bottomed Girls"
"Don't Stop Me Now"
"Killer Queen" 
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"A Kind of Magic"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Crazy Little Thing Called Love"
"Another One Bites The Dust"
"I Want It All"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Who Wants to Live Forever"
"The Show Must Go On"
"Tie Your Mother Down"
"I Want To Break Free"
"Bohemian Rhapsody"
"Radio Ga Ga"
Виступ на біс
"We Will Rock You"
<li value="24">"We Are The Champions"
<li value="25">"God Save the Queen (tape)
}}

Дати туру

Учасники туру 

 Браян Мей — електрична та акустична гітари, вокал
 Роджер Меддоуз-Тейлор — ударні, перкусія, вокал
 Адам Ламберт — головний вокал
 Фредді Мерк'юрі — вокал (запис)

Додаткові музиканти:
 Спайк Едні — клавішні, вокал
 Нейл Фейрклаг — бас-гітара, вокал
 Руфус Тайгер Тейлор — перкусія, додаткові ударні, вокал

Примітки

Джерела

Посилання 
 «Queen + Adam Lambert 2016 Summer Festival Tour» на сайті queenconcerts.com 

Концертні тури Queen